Ian Thomas, batterista britannico
 Ian Thomas, cantante belga
 Ian Thomas, giocatore di football americano statunitense